Militello bezeichnet folgende Orte:

 Militello Rosmarino, eine Stadt in Italien in der Provinz Messina
 Sant’Agata di Militello, eine Stadt in Italien in der Provinz Messina
 Militello in Val di Catania, eine Gemeinde in Italien in der Provinz Catania

Militello ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Militello (* 1950), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Sam Militello (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler